Dorpsgemeente (rechtspersoon), een rechtspersoon in Suriname en voorheen in Nederlands-Indië
 Dorpsgemeente (kerk), een kerkelijke gemeenschap